Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2019 im Herrentennis. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 20. bis 23. August 2019 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Herreneinzel Qualifikation
2019